Константи́на () — вилайет в северо-восточной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Константина.

Город Константина — третий по величине город Алжира.

Географическое положение 
Вилайет лежит в горах Атлас, на хребтах Телль-Атлас, примерно в 80 км от побережья Средиземного моря.

Граничит с вилайетами Скикда на севере, Гельма на востоке, Умм-эль-Буаги на юге и Мила на западе.

Климат Константины — субтропический. Среднегодовая температура: +15…+17 С°. Наиболее холодный месяц январь (до +5 С°), наиболее жаркий — июль (+26 С° и выше).

История 
Вилайет Константина имеет богатую историю. В царствование Масиниссы в III веке до нашей эры он становится центром Нумидии, со столицей в городе Сирта (современный административный центр вилайета — Константина).

Впоследствии провинция стала владением Римской империи. Тогда же город получил своё современное название. Были сооружены дороги, мосты и акведуки, остатки которых сохранились до наших дней. Город вырос и стал заметным торговым центром своего времени, поддерживая активные связи с главными торговыми городами Европы — Пизой, Генуей и Венецией.

В конце VII века здесь появились арабы-мусульмане.

В XVI веке братья-пираты Барбаросса становятся основателями военной колонии Алжир, впоследствии известной как Алжирское регентство. Старший брат, Арудж Барбаросса, в 1516 установил контроль над Алжиром, его младший брат и преемник Хайр-ад-Дин Барбаросса расширил границы своих владений, присоединив в числе прочих городов Константину.

В период турецкого владения Константина становится одной из трёх алжирских провинций.

В 1836 году французская армия предприняла неудачную попытку захватить столицу вилайета закончившуюся разгромом экспедиционного корпуса. Но, несмотря на неудачу, в 1837 году они вновь осадили Константину и на этот раз им удалось овладеть городом; в том же году Константина была присоединена к Франции, а с 1848 года вилайет стал частью образованной французами колонии Алжир.

В XX веке Константина превратилась в крупный железнодорожный центр.

В годы Второй мировой войны во время кампании в Северной Африке Константина использовалась союзными войсками в качестве военной базы.

Административное деление 

Административно вилайет разделен на 6 округов и 12 коммун:

Экономика и промышленность 
В 70-х годах на заводах Константины стали производиться тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Мукомольное и текстильное производство.

Транспорт 
Вилайет лежит на главной железнодорожной магистрали, проходящей в северо-западном направлении от границы с Тунисом до алжиро-марокканской границы, и связан железнодорожным сообщением с городами Аннаба, Алжир, Оран, Тлемсен. Кроме этого, он соединен с основными городами Алжира автомагистралями.

В административном центре вилайета находится один из четырёх главных аэропортов Алжира.

16 апреля 2007 года состоялась церемония закладки трамвайной линии в городе Константина. Протяжённость первой очереди трамвая — 9 км, всего запланировано 22 км. Ввод в строй первого участка был запланирован на 2009 год.

Есть также линия фуникулёра.

Культура и достопримечательности 
В своём арсенале Константина имеет большое количество объектов культуры: Музей древнего и современного искусства, мавзолей Масиниссы, руины римского акведука, многочисленные мечети, висячий мост Сиди Мсид, усыпальницу Соумма, здания университета имени Абд аль-Кадира, стадион Бен Абдель-Малекса, целебные источники и т. п.

Историческую ценность в городе представляют и два моста — Сиди Рашида и Аль-Кантара, расположенных на высоте 125 м и соединяющих старую часть города с узкими улочками с современной.

Примечания

Ссылки 
 

Вилайеты Алжира